August von Kaulbach – pittore tedesco
 Hermann von Kaulbach – pittore tedesco
 Wilhelm von Kaulbach – pittore tedesco